

Codici 
 FOC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Fuzhou (Cina)

Altro 
 Foc – album di Rodrigo y Gabriela del 2001
 Foc – stazione della metropolitana di Barcellona